

Persone
Harold Miner – cestista statunitense
Jay Miner – informatico statunitense
Josef Miner – pugile tedesco
Paul Miner – musicista e produttore discografico statunitense
Rachel Miner – attrice statunitense
Steve Miner – regista statunitense
Worthington Miner – regista, sceneggiatore e attore statunitense

Altro
184064 Miner – asteroide della fascia principale
Contea di Miner – contea del Dakota del Sud
Miner – comune del Missouri